Джоанна Конта була чинною чемпіонкою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі її перемогла Агнешка Радванська в рематчі фіналу попереднього року.

Анджелік Кербер виграла титул, у фіналі перемігши Ешлі Барті з рахунком 6–4, 6–4.

Кербер виграла титул попри те, що її суперниця в першому колі Луціє Шафарова мала два матч-боли в другому сеті. Для неї це був другий фінал і перший титул Sydney International від часів Відкритого чемпіонату США 2016, коли вона стала 1-ю ракеткою світу.

Сіяні гравчині 
Перші дві сіяні гравчині виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Кваліфікація

Сіяні гравчині

Кваліфікувалися

Щасливі лузери

Кваліфікаційна сітка

Перший кваліфаєр

Другий кваліфаєр

Третій Кваліфаєр

Четвертий кваліфаєр

Посилання 
 Main Draw 
 Qualifying Draw 

Sydney International
Жінки, одиночний розряд